Александр Китаев:
 Китаев, Александр Александрович (род. 1963) — советский и российский фотограф, художник, куратор, историк фотографии.
 Китаев, Александр Виссарионович (1888—1953) — российский, советский художник, поэт, общественный деятель.